Галиндо-и-Перауй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,06 км². Население — 725 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки